Can Roure Vell és una masia situada al municipi de Tortellà, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Masies de Tortellà